Andrés Bello peut désigner :

Personnalités 
 Andrés Bello (1781-1865) : humaniste et écrivain vénézuélien.

Toponymes

Andrés Bello : l'une des 20 municipalités de l'État de Trujillo ;
 Andrés Bello : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Antonio José de Sucre dans l'État de Barinas ;
 Andrés Bello : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État de Zulia.
 Andrés Bello : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira.
 Andrés Bello  : l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda.
 Andrés Bello : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme